Johan Michiel Dautzenberg, un écrivain flamand (1808-1869) ;
 Philippe Dautzenberg, un conchyliologiste belge (1849-1935), fils du précédent ;
 Jens Dautzenberg, athlète allemand (1974-) ;
 Bertrand Dautzenberg, pneumologue français ;
 Leo Dautzenberg (1950-), homme politique allemand ;
  (1939-), homme politique autrichien ;
  (1921-2009), acteur allemand ;
 Jakob Dautzenberg (1897-1979), homme politique allemand ;
  (1945-2005),  de trot attelé allemand ;
  (1934-), théologien allemand ;
  (1967-), auteur néerlandais ;
  (1769-1828), homme politique allemand.